2 miejscowości w Polsce: 
 Jeżewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn 
 Jeżewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn

inne:
 Jeżewice – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Jeżowice